Туалет-музей — выставочная инициатива ижевских художников, открывших в 2012 году в единственном муниципальном туалете Ижевска, расположенном рядом с Центральной площадью города у выставочного центра «Галерея», серию выставок современного искусства.

История 
Туалет-музей открылся 19 августа 2012 года выставкой ижевского художника-этнофутуриста, профессора живописи Удмуртского государственного университета Сергея Орлова. Туалет-музей был открыт по инициативе выставочного центра «ГАлереЯ» и художника Максима Верёвкина, выступившего в качестве куратора. Сити-менеджер Ижевска Денис Агашин поддержал проект от имени городской администрации. На сайте городской администрации была размещена информация об открытии Туалета-музея. Денис Агашин также пообещал, что в ближайшее время из средств бюджета в туалете будет проведен ремонт.

Учитывая «специфику музея», два зала — мужской и женский, планировалось, что работы художников будут перемещаться раз в неделю из одного отделения в другое по часовой стрелке. Для осмотра экспозиции Туалета-музея было достаточно заплатить 10 рублей за посещение туалета.

После третьей выставки («Рукотворное» Энвиля Касимова) в Туалете-музее планировалась выставка Вячеслава Мизина из группы «Синие носы».

В январе 2013 года Туалет-музей вошёл в список «небанальных достопримечательностей» Ижевска.

В марте 2013 года группа  художников из Ростова-на-Дону объявила о наречении ижевского Туалета-музея побратимом знаменитого ростовского Туалета на Газетном.

В результате деятельности Туалета-музея власти Ижевска вскоре приняли решение о закрытии общественного туалета и передаче его помещений местной художественной галерее.

Выставки в туалете-музее 
 2012 — Сергей Орлов.
 2012 — Каллиграфический перформанс.
 2012 — «Рукотворное». Энвиль Касимов.

Цитаты 
 «„Туалет-музей“ — хорошая идея. Часто художники прибегают к разным манерам заявить о себе. Сочетание высокого и низкого — это, по сути, игра. Но в вашем случае — это протест. Вашим художникам нужно пространство для выставок. По идее, после подобной экспозиции от мэрии города должно прийти предложение по типу: „не позорьте город, вот вам здание“» — Марат Гельман, 2012.

Туалеты-побратимы 
 Туалет на Газетном, Ростов-на-Дону (с 2013 года).

Источники 

Туалет
Здания и сооружения Ижевска
Музеи Ижевска